Суперлига 2022-23 — 63-й сезон Датской хоккейной лиги и 66-й турнир чемпионата Дании по хоккею с шайбой среди мужчин. Турнир проводится под названием Метал Лига благодаря спонсорской поддержке Dansk Metal.

Регламент 
В лиге участвуют те же девять команд, что и в предыдущем сезоне, сначала команды играют друг с другом в шести круговом турнире. Каждая команда проведёт 48 матчей. После чего восемь лучших команд выходят в плей-офф и разыгрывают титул чемпиона Дании.

Команды сезона 2021/2022

Регулярный чемпионат 

^Примечание: Игра отменена из-за большого числа заболевших игроков. Обеим командам начисляется 1,5 очка

Результаты

Протоколы матчей

Плей-Офф 
 На каждом этапе розыгрыша, каждая пара играет серию из семи матчей до четырёх побед.
 В матче за 3-е место играются две игры. Победитель определяется по разнице забитых и пропущенных шайб.

Четвертьфиналы 
Четвертьфинальные матчи прошли  2023 года. 
Каждая пара играла до 4 побед.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли  2023 года.
Каждая пара играла до 4 побед.

Матчи за 3-е место 
Матчи за 3-е место состоялись . Обладателем бронзовых медалей стали хоккеисты.

Финал 
Серия матчей за золотые медали прошла 
Чемпионом Дании стали хоккеисты

Ссылки  
 
 
 
 

Датская хоккейная лига
Спорт в Дании в 2022 году‎
Спорт в Дании в 2023 году‎
2022 год в хоккее
2023 год в хоккее